Lindenow ist eine Bezeichnung für

 Lindenow (Australien) Stadt im Bundesstaat Victoria in Australien
 Lindenow, historische Bezeichnung von Lindenau (Leipzig)
 Lindenow, historische Bezeichnung von Lindena, Niederlausitz

 Lindenow (Kulturnetzwerk) Netzwerk für Kulturprojekte in Leipzig

 Johann Christian Lindenow (1736–1813),  Oberbürgermeister von Danzig und Elbing,  siehe Johann Christian von Lindenowski

Siehe auch

 Lindenau
 Lindenov